|-
| 122201 - ||  || 8 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122202 - ||  || 8 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122203 - ||  || 1 iunie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122204 - ||  || 6 iunie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122205 - ||  || 8 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122206 - ||  || 6 iunie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122207 - ||  || 4 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122208 - ||  || 1 iunie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122209 - ||  || 27 iunie 2000 || Reedy Creek || 
|-
| 122210 - ||  || 7 iulie 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 122211 - ||  || 3 iulie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122212 - ||  || 3 iulie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122213 - ||  || 4 iulie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122214 - ||  || 4 iulie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122215 ||  || 1 iulie 2000 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 122216 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122217 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122218 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122219 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122220 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122221 - ||  || 6 iulie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122222 - ||  || 7 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122223 - ||  || 7 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122224 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122225 - ||  || 4 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122226 - ||  || 4 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122227 - || 2000 OJ || 22 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122228 - ||  || 27 iulie 2000 ||  || 
|-
| 122229 - ||  || 27 iulie 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 122230 - ||  || 24 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122231 - ||  || 24 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122232 - ||  || 24 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122233 - ||  || 29 iulie 2000 ||  || 
|-
| 122234 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122235 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122236 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122237 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122238 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122239 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122240 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122241 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122242 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122243 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122244 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122245 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122246 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122247 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122248 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122249 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122250 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122251 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122252 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122253 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122254 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122255 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122256 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122257 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122258 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122259 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122260 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122261 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122262 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122263 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122264 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122265 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122266 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122267 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122268 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122269 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122270 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122271 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122272 - || 2000 PV || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122273 - ||  || 3 august 2000 ||  || 
|-
| 122274 - ||  || 1 august 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 122275 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122276 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122277 - ||  || 4 august 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 122278 - ||  || 5 august 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 122279 - ||  || 6 august 2000 ||  || 
|-
| 122280 - ||  || 8 august 2000 ||  || 
|-
| 122281 - ||  || 8 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122282 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122283 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122284 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122285 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122286 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122287 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122288 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122289 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122290 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122291 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122292 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122293 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122294 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122295 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122296 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122297 - ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122298 - ||  || 4 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122299 - ||  || 4 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122300 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-